Stor-Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Trehörningen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,33 ha)
Stor-Trehörningen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (85,2 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn